Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Daniel Melo e Dušan Vemić 3-6, 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Andrés Schneiter (quarti di finale)
 André Sá /  Alexandre Simoni (Campioni)

 Daniel Melo /  Dušan Vemić (finale)
 Diego del Río /  Mariano Hood (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 2001